Chitoniscus är ett släkte av insekter. Chitoniscus ingår i familjen Phylliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Chitoniscus